Кубок Telus (защита)  () — приз, ежегодно вручаемый лучшему оборонительному игроку Главной юниорской хоккейной лиги Квебека. С 1990 по 1994 год назывался Кубок Shell, а с 1995 по 1997 год — Кубок Ford.

Победители

Ссылки
 QMJHL official site Список обладателей кубка

Награды Главной юниорской хоккейной лиги Квебека